Molekulska formula -{C6O6}- se može odnositi na:

 Cikloheksanhekson
 Etilentetrakarboksilni dianhidrid